Roberto Züst (1843-1897) – ingegnere e imprenditore svizzero
Roberto Züst – imprenditore svizzero, fondatore della Züst ing. Roberto – Fabbrica Italiana di Automobili